Sveta Petka je lahko:

Krščanska svetnica 
 Sveta Petka Rimska (mučenka iz 2. stoletja po Kr.)
 Sveta Petka Ikonijska (3-4. st.)
 Sveta Petka Balkanska (11. stoletje)

Kraj 
 Sveta Petka, Bujanovac, naselje v občini Bujanovac v južni Srbiji
 Sveta Petka, Solište, naselje v občini Solište v Makedoniji
 Sveta Petka, Pazardžik, naselje pokrajini Paradžik v Bolgariji
 Sveta Petka (trdnjava), trdnjava v mestu Pešteri v Bolgariji;
 Sveta Petka, Lerin, vas v občini Lerin v Grčiji

Stavba 
 Cerkev Svete Petke